Bernadette Mérenne-Schoumaker (1943-), géographe belge.
  (1886-1962), senateur belge.

Patronyme belge